«Эдмонтон Ойлерз» () — канадский профессиональный хоккейный клуб выступающий в Тихоокеанского дивизионе Западной конференции Национальной хоккейной лиги. Базируется в городе Эдмонтоне, провинция Альберта, Канада. Клуб основан в 1972 году под названием «Альберта Ойлерз», а в 1973 году получил нынешнее своё название. С 1972 выступал во Всемирной хоккейной ассоциации вплоть до её расформирования в 1979 году. В последнем сезоне ВХА, «Ойлерз» дошли до финала Кубка АВКО, где уступили «Виннипег Джетс».

Перед сезоном 1979/1980, вместе с «Виннипег Джетс», «Квебек Нордикс» и «Хартфорд Уэйлерс» был включён в состав НХЛ. Является последней «командой-династией» в НХЛ, выиграв в период с 1984 по 1990 годы 5 Кубков Стэнли. Членами той чемпионской команды являлись такие игроки как: Пол Коффи, Гленн Андерсон, Марк Мессье, Яри Курри, Грант Фюр и Уэйн Гретцки.

С 2016 года, домашней ареной клуба является «Роджерс Плэйс».

Статистика сезонов

ВХА

НХЛ 

 Легенда

Статистика трофеев

См. также 
 Всемирная хоккейная ассоциация

Примечания

Ссылки 
Статистика сезонов «Эдмонтон Ойлерз» на hockeydb.com

 
Эдмонтон Ойлерз